Хулия Рока (; род. 7 марта 1990 года в Барселоне, Испания) — испанская порноактриса.

Карьера 
Перед карьерой снялась в фотосессии для эротического календаря. Дебютировала в порноиндустрии в 2013 году со съёмок для сайта Adptube под руководством режиссёра Конрада Сона. Псевдоним Хулия взяла в честь подруги из старшей школы. Снимается в фильмах со сценами традиционного, лесбийского, межрасового и анального секса.

Снимается для студий Adptube, Babes, CumLouder, Evil Angel, Girlfriends Films, JoyBear Pictures, Kink.com, MET-Art, Private и других.

В конце 2014 года была впервые номинирована премией AVN Awards в категории «Лучшая сцена секса в фильме иностранного производства» (за фильм Fucking the World Game). Через три года была номинирована той же премией в категории «Лучшая иностранная исполнительница года».

По данным сайта IAFD на май 2019 года, снялась в более чем 90 порнофильмах.

Награды и номинации

Избранная фильмография 
 2014 — Fucking The World Game
 2016 — Nacho’s Spain Vs. USA
 2016 — Stepmom Lessons 5
 2016 — Submit To Desire
 2017 — Nacho’s Threesomes
 2017 — Pure Bush 5
 2017 — Stepmom Lessons 6
 2018 — Ex-Girlfriends 7
 2018 — Spicy Latin Girlfriends 4

Примечания

Ссылки 
 Хулия Рока в базе данных European Girls Adult Film Database (EGAFD)
 Хулия Рока на сайте Eurobabeindex

Порноактрисы Испании
Порноактёры и порноактрисы, известные под псевдонимами